Igor Valerievitch Radoulov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Nijni Taguil en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le frère d'Aleksandr Radoulov.

Carrière 
En 1998, il commence sa carrière avec le Lokomotiv Iaroslavl dans la Vyschaïa Liga, le second échelon russe. Il est repêché en  en  au total par les Blackhawks de Chicago au repêchage d'entrée de 2000. Également choisi en 2001 par les IceDogs de Mississauga en onzième position lors de la sélection européenne de la Ligue canadienne de hockey, il part dans la Ligue de hockey de l'Ontario. En 2002, il passe professionnel avec les Admirals de Norfolk dans la Ligue américaine de hockey et débute dans la Ligue nationale de hockey avec les Blackhawks. Il joue 43 parties dans la ligue. Il revient en Russie en 2004-2005.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999|| Lokomotiv Iaroslavl|| Vyschaïa liga|| 21|| 2|| 3|| 5|| 4|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Kristall Saratov|| Vyschaïa liga || 4|| 0|| 2|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 8|| 1|| 0|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| IceDogs de Mississauga|| LHO|| 62|| 33|| 30|| 63|| 30|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2002-2003|| Admirals de Norfolk|| LAH|| 62|| 18|| 9|| 27|| 26|| 9|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2002-2003|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 7|| 5|| 0|| 5|| 4|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 36|| 4|| 7|| 11|| 18|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| Admirals de Norfolk||  LAH|| 38|| 9|| 14|| 23|| 26|| 8|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2004-2005|| Admirals de Norfolk||  LAH|| 16|| 0|| 0|| 0|| 16|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Spartak Moscou|| Superliga|| 25|| 2|| 2|| 4|| 22|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| Spartak Moscou|| Superliga|| 43|| 4|| 8|| 12|| 54|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2006-2007|| HK Dmitrov || Vyschaïa Liga || 9|| 2|| 0|| 2|| 10|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 13|| 1|| 2|| 3|| 12|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2006-2007|| Vitiaz Tchekhov|| Superliga|| 23|| 6|| 4|| 10|| 49|| 3|| 1|| 0|| 1|| 25
|-
| 2007-2008|| Vitiaz Tchekhov|| Superliga|| 50|| 11|| 13|| 24|| 75|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2008-2009|| Vitiaz Tchekhov|| KHL|| 38|| 16|| 6|| 22|| 111|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2008-2009 || Salavat Ioulaïev Oufa||  KHL|| 14|| 6|| 0|| 6|| 18|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2009-2010|| Metallourg Magnitogorsk||  KHL|| 43|| 11|| 6|| 17|| 50|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| Severstal Tcherepovets||  KHL|| 21|| 1|| 1|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Vitiaz Tchekhov || KHL|| 8|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 35|| 4|| 5|| 9|| 16|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013 || HK CSKA Moscou || KHL || 47|| 17|| 12|| 29|| 91|| 9|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2013-2014|| Atlant Mytichtchi || KHL || 45|| 15|| 6|| 21|| 32|| -||- || -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Atlant Mytichtchi || KHL || 28|| 4|| 5|| 9|| 47|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Sotchi || KHL || 15|| 3|| 3|| 6|| 8|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2015-2016 || HK Spartak Moscou || KHL || 29|| 5|| 2|| 7|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL|| 18|| 0|| 2|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Severstal Tcherepovets || KHL|| 4 || 0|| 0|| 0|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

|43|| 9|| 7|| 16|| 22|| || || || ||

Références 

Naissance en août 1982
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Kristall Saratov
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du HK Dmitrov
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Sotchi